Enjoy Youself Tour — первый мировой концертный тур австралийской певицы Кайли Миноуг, организованный после успеха её второго студийного альбома Enjoy Yourself. 

Хотя концерт не был выпущен на VHS и DVD, видеоматериалы полного шоу появились в Интернете в мае 2008 года.

Сет-лист 
 «The Loco-Motion»
 «Got to Be Certain»
 «Hand on Your Heart»
 «Love at First Sight»
 «Look My Way»
 «Made in Heaven»
 «My Girl» (исполняют бэк-вокалистки)
 «Tears on My Pillow»
 «I Should Be So Lucky»
 «I Miss You»
 «Nothing to Lose»
 Medley: «Blame It on the Boogie» / «ABC»
 «Tell Tale Signs»
 «Je Ne Sais Pas Pourquoi»
 «Never Too Late»
 «Wouldn't Change a Thing»
На бис:
  «Dance to the Music»
  «Better the Devil You Know»
  «Enjoy Yourself»

Даты концертов

Персонал 
Концепция: Кайли Миноуг
Музыкальный директор: Адриан Скотт
Тур-менеджер: Ник Питтс
Режиссёр: Питер Макфи
Ассистент: Ивонн Саваж
Хореография: Венол Джон
Костюмы: Кэрол Миноуг

Музыканты 
Клавишные: Адриан Скотт
Ударные: Джон Крич
Клавишные/Труба: Мэл Стэнтон
Бас: Джеймс Фрейд
Гитара: Джеймс Джардин
Перкуссия: Грег Перано (только в Австралии)
Бэк-вокал: Джейми О'Нил (на всех шоу); Саманта Мёрфи (только в Австралии); Лиза Эдвардс и Ники Николлс (только в Европе и Азии)
Приглашённые вокалисты: Тен Уэдж, Пэт Пауэлл и Майк Скотт
Танцоры: Венол Джон и Ричард Аллен (на всех шоу); Симона Кэй и Козима Дастинг (только в Европе и Азии); Кеван Аллен и Пол Найджел (только в Австралии)

Ссылки 

Турне Кайли Миноуг